

Індіанола — місто, штат Айова
 Індіанола — місто, штат Міссісіпі
 Індіанола — місто, штат Небраска
 Індіанола — місто в окрузі Піттсбург, штат Оклахома
 Індіанола — селище, штат Іллінойс
 Індіанола — переписна місцевість в окрузі Гумбольдт, штат Каліфорнія
 Індіанола — переписна місцевість в окрузі Делавер, штат Оклахома
 Індіанола — переписна місцевість, штат Вашингтон